O serviço de táxis que serve a cidade de Adis-Abeba, na Etiópia é assegurado por carros de modelo Lada 1200 pintados de azul (parte de baixo) e branco (parte de cima).

Ver também 
 Lista de táxis por cidade

Táxi
Transportes da Etiópia
Adis Abeba